Драга може бити:

 Драга (име), женско словенско име
 Драга (Тутин), насељено мјесто општини Тутин, Рашки округ, Република Србија
 Драга (Велика), насељено мјесто у општини Велика, Пожешко-славонска жупанија, Република Хрватска
 Драга (Лошки Поток), насељено мјесто у општини Лошки Поток, Југоисточна Словенија, Република Словенија
 Драга (Нова Горица), насељено мјесто у општини Нова Горица, Горишка регија, Република Словенија
 Драга (Шмарјешке Топлице), насељено мјесто у општини Шмарјешке Топлице, Југоисточна Словенија, Република Словенија
 Драга (Шкофја Лока), насељено мјесто у општини Шкофја Лока, Горењска регија, Република Словенија
 Драга (Шторе), насељено мјесто у општини Шторе, Савињска регија, Република Словенија